Az 1968. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 15 km-es versenyszámát február 10-én rendezték Autransban. Az aranyérmet a norvég Harald Grønningen nyerte meg. A Magyarországot képviselő Holéczy Tibor a 49., Holló Miklós a 64. helyen végzett.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F15